Гарва:
 Гарва (Гарвах; ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Литрим.
 Га́рва (Гаруа; ) — город на севере Камеруна, административный центр Северного региона и департамента Бенуэ.